Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville (1745-1804), officier de marine français.
 Latouche-Tréville est le nom de plusieurs navires français nommés ainsi en son honneur.